JOJ est un sigle qui peut faire référence à :
 Jeux olympiques de la jeunesse, une compétition multisports, similaire aux Jeux olympiques, mais réservée aux jeunes athlètes âgés de 15 à 18 ans ;
 TV JOJ, une chaîne de télévision slovaque.